CYI est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Chiayi (嘉義航空站), selon la liste des codes AITA des aéroports.

CYI est un sigle qui peut faire référence à :
 Council of Yukon Indians.

Code IATA des aéroports